Avenida Centenario, el término puede pertenecer a:

 Avenida Centenario, ubicada en Bogotá, Colombia
 Avenida Centenario, ubicada en Armenia, Colombia
 Avenida Centenario, ubicada en Pucallpa, Perú.
 Avenida Centenario, ubicada en Montevideo, Uruguay.
 Avenida Centenario, ubicada en Buenos Aires, Argentina.